San Gallo ima više značenja:
 San Gallo, Bergamo
 San Gallo, Brescia
 San Gallo, Sondrio